Пуйи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Пуйи — в департаменте Мозель;
 Пуйи — в департаменте Уаза.